Павел Полторацкий:
 Полторацкий, Павел Герасимович (1888—1918) — советский государственный и партийный деятель.
 Полторацкий, Павел Александрович — генерал-майор.